Une vie à deux peut désigner :

 Une vie à deux est un court métrage de Vincent Garenq sorti en 1992 ;
 Une vie à deux () est un film américain de Rob Reiner sorti en 1999.